В список включены коммуны Бельгии, имеющие статус города.

 
Бельгия
Списки:Бельгия